Селяева — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Входит в состав Камышевского сельского поселения.

География 
Расположена в восточной части района, на берегу реки Зюзелки. Расстояние до районного центра, села Аргаяш, 22 км, до центра сельского поселения деревни Камышевка — 4 км.

Население 

(в 1868 — 363, в 1873 — 417, в 1900 — 512, в 1916 — 620, в 1959 — 451, в 1970 — 493, в 1983 — 412, в 1995 — 406)

История 
Деревня основана в 1742 Селяем Юлдашевым (отсюда название). В 1763 была учтена в команде старшины Каратабынской волости тархана Ялтыра Таймасова. В годы коллективизации организован колхоз «Новый быт».

Улицы 
Лесная улица
Мостовая улица
Новая улица
Северная улица
Улица Труда
Школьная улица

Инфраструктура 
 отделение агрокомбината «Аргаяш»
 Школа
 ФАП

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района